Грикя́вичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Грикявичюс, Альмантас (1935—2011) — литовский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
  (1945—2001) — литовский журналист.